Molos ist:

in der griechischen Mythologie:

 Molos (Vater des Meriones), ein Kreter, Sohn oder Bruder des Deukalion
 Molos (Vater der Molione)
 Molos (Sohn des Endymion)
 Molos (Sohn des Ares), ein Aitolier, Sohn der Demonike

Außerdem:
 Molos (Fthiotida), eine Stadt in Fthiotida in Griechenland
 ein Nebenfluss des Nördlichen Laclós